Mockel et Möckel sont des noms propres germanique et alsacien qui peuvent faire référence à :

Étymologie 
Mockel est un sobriquet dérivé du moyen allemand mocke qui sigifie « homme petit, épais, massif ».

Patronyme

Mockel 
  (1628-1694), homme politique allemand ;
 Albert Mockel (1866-1945), écrivain belge ;
 Freddy Mockel (1970-), homme politique belge ;

Möckel 
 Karl Möckel (1901-1948), lieutenant colonel SS ;
 Gotthilf Ludwig Möckel (1838-1915), architecte allemand.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien